Las elecciones al Riksdag de 2006 se celebraron el 17 de septiembre.

Resultados

Véase también
 Riksdag
 Suecia

Elecciones en Suecia
Suecia
Suecia en 2006